Syconessa är ett släkte av svampdjur. Syconessa ingår i familjen Heteropiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kalksvampar
Syconessa